Окса́на Лео́нтьевна Жникру́п (,  — 13 января , Киев) — советский скульптор-фарфорист, член Союза художников Украины.

Биография 
Родилась  года в г. Чита. Окончила скульптурное отделение Одесского художественного училища им. М. Грекова (1948—1952). По окончании училища получила распределение на Барановский фарфоровый завод (работала там с 1952 по 1954 год). С 1955 по 1987 г. работала скульптором на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе (КЭКХЗ), там же создала ряд посудных форм, росписей и рисунков деколей.
Автор лиричных по образу женских скульптур, посвящённых темам современной жизни и литературным персонажам: «Любит-не-любит», «Майская ночь»; «Регулировщица»; «Чаепитие»; «Ординарец»; «Балерины. Перед выступлением»; «Пастушка и трубочист»; «В антракте»; «Рушнычок».

С 1955 по 1993 г. проживала в Киеве.

Произведения участвовали в республиканских выставках декоративного искусства, в международных выставках-ярмарках в Лейпциге, Чикаго, Загребе, Салониках, в Турции, Канаде.

Скульптуры Оксаны Жникруп хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Семья 
Муж — Щербина Владислав Иванович (1926—2017), украинский скульптор-фарфорист;

Дочь — Леонтина Владиславовна Лозовая, украинский скульптор-фарфорист.

Нарушение авторских прав 
12 мая 2017 г. один из самых дорогих и скандальных художников современности, Джефф Кунс, представил в Нью-Йорке скульптуру «Сидящая балерина». Было обнаружено что Кунс скопировал «Балерину Леночку на пуфике» — произведение Оксаны Леонтьевны Жникруп. В 2015 году копия деревянной версии «Балерины» была продана на торгах Phillips в Лондоне за 93 тыс. 750 фунтов стерлингов, другая копия ушла с молотка на Sotheby’s за 52500 фунтов. 23 мая 2017 года украинские СМИ сообщили что право на копирование статуэтки Кунсу передала дочь и наследница художницы Леонтина Владиславовна Лозовая.

Примечания

Литература 
 Щербак В. Сучасний український фарфор.// Українське мистецтвознавство. Республіканський міжвідомчий збірник. — К.: Наукова думка, 1968. — Вип.2. — С.135-146.
 Школьна О. В. Київський художній фарфор ХХ століття. — К.: День печати, 2011.
 ''https://unc.ua/uk/pochitat/tenditna-farforova-skulptura-oksani-zhnikrup-263

Публикации 
 Фарфоровий поп-арт Оксани Жникруп. 
 Пластика малых форм. Фарфор. Комплект открыток. (авт.-сост. В.Щербак). Киев, издательство «Мистецтво», 1976 г.
 Майстри української фарфорової пластики. О.Жникруп. Набір листівок. Вид-во: «Інтертехнологія». Київ, 2008.

Скульпторы СССР